Strielcow () – rosyjskie nazwisko. W wersji żeńskiej Strielcowa.

Znani przedstawiciele 
 Aleksandr Strielcow – rosyjski hokeista
 Boris Strielcow – rosyjski piłkarz
 Eduard Strielcow – rosyjski piłkarz
 Wasilij Strielcow – rosyjski hokeista

Zobacz też 
 Stadion im. Eduarda Strielcowa

Rosyjskie nazwiska